Amerikai Egyesült Államok
 Surprise Valley (Oregon)
 Surprise Valley (Washington)